District Gulbene, een voormalig district in het noordoosten van Letland
 Gulbenes novads, een gemeente in Letland
 Gulbene (stad), de hoofdplaats van het Letse gemeente Gulbenes novads